Кравченко — українське прізвище, походить від слова кравець.

 Кравченко Сергій Іванович (скрипаль) (*1947, Одеса) — відомий скрипаль і педагог, соліст 
 Кравченко Сергій Іванович (письменник) (нар. 19 березня 1952 року в станиці Кіровський Кагарлицького р-ну Ростовської області) — відомий письменник, поет, художник, автор роману-хроніки «Кривая Імперії».
 Кравченко Сергій Іванович (політик) (1960) — український політик, теперішній міський голова Луганська.
 Кравченко Сергій Олександрович (*1990) — український футболіст. Нападник армянського «Титана».
 Кравченко Сергій Сергійович (1983) — український футболіст, півзахисник.
 Кравченко Сергій Тимофійович (1914—2001) — український художник. 
 Кравченко Сергій Трохимович (1925 — 1956) — Герой Радянського Союзу